Weilhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Weilhammer (1891–1963), deutscher Schauspieler, Rundfunk- und Synchronsprecher
 Josef Weilhammer (1930–2011), deutscher Kirchenmaler, Maler, Zeichner und Grafiker